Lizzano steht für:

 Lizzano (Apulien), eine süditalienische Stadt in Apulien 
 Lizzano (Wein), ein Wein aus Lizzano in Apulien 
 Lizzano in Belvedere, eine italienische Stadt bei Bologna
 Lizzano Pistoiese, Ortsteil von San Marcello Pistoiese